Сатурн-кроссеры — это астероиды, орбиты которых пересекают орбиту Сатурна. Перигелий орбиты у таких астероидов располагается внутри орбиты Сатурна, то есть он меньше афелия Сатурна (10,053 а. е.), но больше её перигелия (9,020 а. е.).

Список астероидов 
Астероид (944) Идальго единственный, имеющий тип орбиты внутренний грейзер, большинство же астероидов, либо ко-орбитальные, либо входят в орбиту Сатурна снаружи (внешний грезер). Большинство астероидов относятся к группе кентавров.

Астероиды, которые входят в орбиту Сатурна изнутри (внутренний грейзер) отмечены знаком †.

 (944) Идальго (Hidalgo) †
 (2060) Хирон (Chiron)
 (5145) Фол (Pholus)
 (5335) Дамокл (Damocles)
 (8405) Асбол (Asbolus)
 (15504) 1999 RG33
 (20461) Диоретса (Dioretsa)
 (31824) Элат (Elatus)
 (32532) Терей (Thereus)
 (37117) Нарцисс
 (52872) Окироя (Okyrhoe)
 (60558) Эхекл
 (63252) 2001 BL41
 (65407) 2002 RP120

См. также 
 Список астероидов, пересекающих орбиту Меркурия
 Список астероидов, пересекающих орбиту Венеры
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли
 Список астероидов, пересекающих орбиту Марса
 Список астероидов, пересекающих орбиту Юпитера
 Список астероидов, пересекающих орбиту Сатурна
 Список астероидов, пересекающих орбиту Урана
 Список астероидов, пересекающих орбиту Нептуна

Астероиды, пересекающие орбиты планет